Proctorville (Carolina do Norte)
Proctorville (Ohio)

Desambiguações de topônimos